Tercera edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 16 equipos representativos  de ciudades europeas con ferias de muestras internacionales. Esta edición, fue la primera en tener la duración estándar de un año, y en ella sólo 5 de las ciudades representadas contaban con una selección propia, siendo el resto de equipos clubes de fútbol. El FC Barcelona, vigente campeón fue eliminado por el Hibernians FC, en los cuartos de final con un resultado global de 6-7.

La final se disputó entre el AS Roma y el Birmingham City FC, subcampeón de la edición anterior, a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del equipo italiano por un resultado global de 4-2.

El Birmingham City FC perdía de, esta forma, su segunda final consecutiva.

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

Copa de Ferias
Fútbol en 1960
Fútbol en 1961